Мажитов — фамилия. Известные носители:

 Мажитов, Даурен Тауфихулы (род. 1996) — казахстанский футболист, защитник.
 Мажитов, Нияз Абдулхакович (1933—2015) — советский и российский археолог, академик.